Bettel steht für:

 nutzlose, alte oder wertlose Dinge (Krempel, Plunder, Zeug); siehe Kram
 Solovariante des Kartenspiels Schafkopf; siehe Schafkopf#Bettel (Null)

Bettel ist der Name folgender Orte:

 Bettel (Luxemburg), Ortsteil der luxemburgischen Gemeinde Tandel

Bettel ist der Familienname folgender Personen:

 Xavier Bettel (* 1973), liberaler luxemburgischer Politiker (DP)

Siehe auch: